Восточнофризский диалект — это один из нижнесаксонских диалектов в Восточной Фризии. Восточная Фризия — один из регионов, в котором нижненемецкий язык всё ещё имеет относительно сильные позиции. Однако под влиянием верхненемецкого языка здесь также наблюдается снижение уровня владения диалектом среди молодых людей. Термин восточнофризский сегодня в Германии обычно относится к восточнофризскому диалекту нижненемецкого и лишь в редких случаях к восточнофризскому языку, который вымер в самой Восточной Фризии, и на нём говорят лишь около 2000 человек только в Затерланде в Ольденбурге (затерландский фризский язык).

Классификация 
Восточнофризский диалект принадлежит к нижненесаксонским диалектам нижненемецкого. Тем не менее, этот диалект не восходит непосредственно к древнесаксонскому, а появился на фризском субстрате только примерно с 1400 года. Так что это «колониальный диалект», такой как шлезвигский и почти все восточнонижненемецкие диалекты. Восточнофризский диалект, как правило, относится к северонижнесаксонским в составе нижнесаксонских диалектов и редко рассматривается в отрыве от них.

В старой нидерландской литературе известен термин «фризо-саксонские» для нижненемецких диалектов на фризском субстрате, к которым причисляется восточнофризский диалект. В частности, западные восточнофризские диалекты часто объединялись с диалектами Гронингена в гронингенско-восточнофризские.

История 
Первоначальным родным языком населения между Лауэрсом и Везером был восточнофризский. В Восточной Фризии примерно с 1400 года он стал постепенно вытесняться средненижненемецким языком, но при этом оказал влияние на новый язык. Средненижненемецкий язык, вводимый в употребление в Восточной Фризии, получил не только фризский субстрат, но также и консервативный специфический лексикон нижненемецкого языка, который не сохранился в других диалектах. Различия с окружающими нижненемецкими диалектами частично объясняются этими двумя фактами. Следы различия между эмским и везерским диалектами древневосточнофризского языка всё ещё можно найти сегодня в восточнофризском диалекте. Средненижненемецкий, который попал в Восточную Фризию, был западным диалектом, поэтому в современном языке всё ещё можно обнаружить влияние вестфальского.

Со временем добавилось влияние нидерландского языка и, далее, французского, что произошло из-за того, что Восточная Фризия принадлежала наполеоновскому королевству Голландия. Нидерландский язык был особенно распространён в кальвинистском юго-западе Восточной Фризии и использовался в качестве церковного языка до XIX века. Эта взаимосвязь была усилена оживленными иммиграционными и эмиграционными связями с Нидерландами.

Фризский субстрат 
Считается бесспорным, что древневосточнофризский язык повлиял на нижненемецкий язык в Восточной Фризии, но даже тогда трудно однозначно идентифицировать древнефризскую составляющую как таковую. В лингвистике фризский субстрат является лишь одной из нескольких причин особого положения восточнофризского диалекта нижненемецкого языка в северной Нижней Саксонии. Влияние диалектов из современных нидерландских провинций Гронинген и Дренте, а также из стандартного нидерландского языка было гораздо больше. Это создает методологическую проблему для определения фризских элементов субстрата в восточнофризском диалекте. Элемент, идентифицированный как потенциально фризский, не может быть однозначно отнесён к древнефризскому субстрату. Поскольку гронингенский диалект также был создан на восточнофризской основе, такой элемент также можно было передать через этот диалект. Точно так же нидерландский язык первоначально перенял фризские или североморские германские элементы и, возможно, передал их в восточнофризский диалект. В конце концов, нижненемецкая основа восточнофризского диалекта также считается очень консервативной. Поскольку нижненемецкий язык первоначально являлся североморским, потенциально фризский элемент в восточнофризском диалекте также может быть консервативным нижненемецким ингвеонизмом.

Следующие примеры, вместе с их сравнительными аналогами из вангерогского и харлингерландского диалектов восточнофризского и древнефризского, взяты из списков примеров слов и фонем по регионам из обзорной статьи по теме Ульриха Шойермана за 2001 год.

Примечания 

Диалекты нижненемецкого языка
Диалекты Нижней Саксонии
Восточная Фризия
Фризские языки